Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2018/19 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2018/19 gehörte. Sie begann am 2. Februar 2019 in Pigadia und endete am 24. März 2019 in Gerede. In der Gesamtwertung der Männer siegte der Bosnier Strahinja Erić und bei den Frauen die Kroatin Vedrana Malec, die sieben der 11 Rennen gewann.

Resultate

Männer

Gesamtwertung Männer

Frauen

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2019
Skilanglauf-Continental-Cup 2018/19